Horváth Ildikó (1958–) kézilabdázó
 Horváth Ildikó (1961–) búvárúszó
 Horváth Ildikó, Győrffy Sándorné (1965) kézilabdázó
 Horváth Ildikó (?) magyar bajnok labdarúgó (Viktória FC)
Hasonló nevűek

 S. Horváth Ildikó (1969–)